Мужская сборная Словакии по кёрлингу — представляет Словакию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Словакии (, ). До 1992 включительно кёрлингисты Словакии выступали в сборной Чехословакии.

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2017 сборная Словакии выступала в дивизионе «A», в 2004—2013, 2015—2016, 2018—2022 в дивизионе «В», в 2010, 2014—2015 в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

Ссылки 
 Словакия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Словакии

См. также 
 Женская сборная Словакии по кёрлингу
 Смешанная сборная Словакии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Словакии по кёрлингу
 Сборная Словакии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Словакии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Словакии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Словакии по кёрлингу
 Мужская сборная Чехословакии по кёрлингу

Словакия
Кёрлинг в Словакии
Кёрлинг